Кубок банка Суруга 2014 года (; ) — 7-й розыгрыш Кубка банка Суруга, футбольного соревнования, соорганизуемого Японской футбольной ассоциацией, управляющим футбольным органом Японии, КОНМЕБОЛ, управляющим футбольным органом Южной Америки и Джей-лигой, профессиональной футбольной лигой Японии, между обладателем последнего Кубка Джей-лиги и Южноамериканского кубка.

Матч был разыгран между японским «Касива Рейсол», обладателем Кубка Джей-лиги 2013, и аргентинским «Ланусом», обладателем Южноамериканского кубка 2013, 6 августа 2014 года в Касиве на домашнем стадионе «Касива Рейсол» «Хитати Касива».

Победителем матча со счётом 2:1 и обладателем трофея впервые в своей истории стал «Касива Рейсол», ранее не участвовавший в розыгрыше кубка.

Участники

Формат 
Розыгрыш Кубка банка Суруга состоит из одного матча, проводимого на домашнем стадионе действующего обладателя Кубка Джей-лиги. В случае, если по окончании основного времени счёт в матче равный, назначается серия послематчевых пенальти, дополнительное время отсутствует. Во время матча может быть произведено не более семи замен.

Детали матчей

См. также 
 Кубок Либертадорес 2013
 Южноамериканский кубок 2013
 Рекопа Южной Америки 2014

Примечания

Ссылки 
 スルガ銀行チャンピオンシップ, Японская футбольная ассоциация 
 スルガ銀行チャンピオンシップ, Джей-лига 
 Copa Suruga Bank, CONMEBOL.com 

Кубок банка Суруга
Футбол в Азии в 2014 году
Футбол в Южной Америке в 2014 году
Август 2014 года
События 6 августа
Касива
Международные соревнования по футболу в Японии
Спорт в Японии в 2014 году
Спорт в Аргентине в 2014 году
ФК «Касива Рейсол»